Hopfner – azienda aeronautica austriaca
 Karl Hopfner – dirigente sportivo tedesco
Hopfner - cognome di lingua tedesca

Pagine correlate 
Höpfner
Hoffner